Spandau, gradska četvrt grada Berlina 
Spandau Ballet, britanski glazbeni sastav
Wasserfreunde Spandau 04 Berlin, vaterpolski klub